Ё, de zevende letter uit het cyrillische alfabet
 Ë (letter), de letter e uit het Latijnse alfabet met een trema